Карака́н — топоним в России:

 Каракан — река в Новосибирской области.
 Каракан — село в Солтонском районе Алтайского края.
 Каракан — село в  Беловском районе Кемеровской области.

См. также 
 Новый Каракан
 Караканский бор